Lomako steht für:
 Lomako (Fluss), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo

Lomako ist der Name folgender Personen:
 Pjotr Fadejewitsch Lomako, ein ehemaliger sowjetischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker 
 Wera Fjodorowna Lomako, eine ehemalige sowjetische Fliegerin
 Oleg Lomako, ein russischer Eishockeyspieler